Хальмахера:

 Хальмахера — море в Тихом океане.
 Хальмахера — остров в архипелаге Молуккских островов, в Индонезии.